Чемпионат мира по снукеру 1992 (, также известен как 1992 Embassy World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший с 18 апреля по 4 мая 1992 года в Crucible Theatre в Шеффилде, Англия. Чемпионом мира стал Стивен Хендри.

Призовой фонд 

 Победитель: GB£ 150 000
 Финалист: £ 90 000
 Полуфиналисты: £ 45 000
 Четвертьфиналисты: £ 22 500
 1/8 финала: £ 12 000
 1/16 финала: £ 6 500
 5-й раунд квалификации: £ 5 000
 4-й раунд квалификации: £ 3 000
 3-й раунд квалификации: £ 1 375
 2-й раунд квалификации: £ 750
 1-й раунд квалификации: £ 500
 Высший брейк в основной стадии турнира: £ 14 000
 Высший брейк в квалификации: £ 4 000
 Максимальный брейк: £ 100 000
 Общий призовой фонд: £ 850 000

Наивысший брейк 

 147 — Джимми Уайт (1/16 финала). Всего в финальной стадии турнира было сделано 25 сенчури-брейков.
 141 — Джо Джонсон (квалификация)

Результаты

Основной турнир

Ссылки 

 Global Snooker 

Чемпионат мира по снукеру
1992 год в снукере